Ropa település Horvátországban.
 Ropa folyó Lengyelországban.
 Ropa német speciális mezőgazdasági gépgyártó cég.